Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een Nederlands ministerie.

Dit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Verder is het ministerie verantwoordelijk voor het preventiebeleid, de preventieve gezondheidszorg, de publieke gezondheid en de voedselveiligheid. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, het sociaal-cultureel werk, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening, behoort tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport.

Geschiedenis
Het ministerie is in 1982 ontstaan als ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), een voortzetting van delen van de ministeries van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) en van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Vomil).

In 1994 verschoof het cultuurbeleid naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en kwam het ministerie aan haar huidige naam. Het is tegenwoordig samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gehuisvest in het Castalia-gebouw in Den Haag. Tot 1998 was het ministerie gevestigd in gebouw Hoogvoorde in Rijswijk.

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Lijst van Nederlandse staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Externe link 
 Officiële website

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Gezondheidszorg in Nederland
Sport in Nederland